Teutloff ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Willy Teutloff (1903–1992), deutscher Modeunternehmer
 Irene Teutloff (1923–2011), deutsche Pilotin